gagauz nyelv
gagauzok